Wilhoit est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1983), joueur américain de football américain
Lisa Wilhoit, actrice américaine dans Angela, 15 ans

Toponyme

Wilhoit, communauté de l'Arizona

Voir aussi

Homonymie de patronyme